
 Коза — тварина родини бикових.
 Коза дика
 Коза домашня
 Коза сибірська

Топоніміка

Коза — село в Польщі, у гміні Польська Церекев Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства.

Коза — річка в Кіровській області та Удмуртії, права притока Ками.

Коза — село у повіті Вранча в Румунії. Входить до складу комуни Тулніч.

Коза — річка в Україні, у Погребищенському районі Вінницької області. Права притока Росі (басейн Дніпра).
 Коза — село Бердянського району Запорізькоі області.
 Коза — колишня назва села Лимани, Березанський район, Миколаївська область.

Прізвище 
 Коза Денис Євгенович — лейтенант Збройних сил України.

Інше 
 Коза — жест у рок-культурі.
 Коза — восьмий з 12-річного циклу тварин у китайському зодіаці.
 Коза — музичний інструмент.
 «Цап» («Коза»; ) — словацький спортивно-драматичний фільм 2015 року.
 Коза — шаблон документа (заяви, договору тощо).

Див. також 
 Коза-Велика
 Коза-дереза
 Коза-Ґотувка
 Коза Ностра
 Козел (значення)
 Цап (значення)

Українські прізвища